bruine aarde (bodem), een bodemtype dat veel voorkomt in West- en Centraal-Europa, het Oeralgebied in Rusland, de Amerikaanse oostkust en Oost-Azië. Onderscheiden worden:
 Cambisol, weinig uitgespoelde bruine aarde in het beginstadium van bodemvorming
 Umbrisol, meer uitgespoelde bruine aarde (podzolbodems)